Vicq (Allier)
Vicq (Haute-Marne)
Vicq (Noorderdepartement)
Vicq (Yvelines)
ook:
Vicq-d'Auribat,  Landes
Vicq-Exemplet, Indre
Vicq-sur-Breuilh,  Haute-Vienne
Vicq-sur-Gartempe,  Vienne
Vicq-sur-Nahon, Indre

Personen
Vicq (stripauteur)

Zie ook
 Vic (doorverwijspagina)